Johann Tatter ist der Name folgender Personen:

* Johann Jonas Christian Tatter (1729–1812), deutscher Gärtner und Hofbeamter
 Johann Wilhelm Tatter (1719–1795), deutscher Gärtner und Hofbeamter